Jagiellonia Białystok w sezonie 2022/2023 przystąpiła do rozgrywek piłkarskiej Ekstraklasy oraz Pucharu Polski (od 1/32). Klub rozgrywa swoje mecze na Stadionie Miejskim w Białymstoku o pojemności 22.386 miejsc. Sektor gości wynosi 1027 miejsc, wraz ze strefami buforowymi około 2200 miejsc.
Przed rozpoczęciem sezonu z posady trenera został zwolniony Piotr Nowak,a na jego miejsce zatrudniony Maciej Stolarczyk.

I poziom rozgrywkowy 
W roli beniaminka zagrają drużyny Miedź Legnica awans z 1 m-ca, Widzew Łódź awans z 2 m-ca oraz awans po barażach Korona Kielce. 
Głównym sponsorem Jagiellonii w sezonie jest firma Cyber Quant.

Tabela

Mecze 

 W kolumnie „L.p.” obok numeru meczu rozgrywanego w danym sezonie podana jest w nawiasie (1) liczba meczów rozgrywanych w ekstraklasie (najwyższej klasie rozgrywkowej) lub innych rozgrywkach piłkarskich.

Frekwencja
Średnia frekwencja na meczach rozgrywanych na stadionie Miejskim w Białymstoku w meczach ekstraklasy wynosi 9593 (po 8 meczach).

Transfery, kontrakty 
 Od sezonu 2019/2020 każda drużyna ma obowiązek wystawiania w składzie co najmniej jednego młodzieżowca, którego wiek w rozgrywkach ekstraklasy wynosi do 22 lat. Zniesiono także limit obcokrajowców spoza UE. Przepis funkcjonował już w 1 i 2 lidze, gdzie maksymalny wiek młodzieżowca wynosi 21 lat.

Mecze sparingowe

Zobacz też

Przypisy

Uwagi

Źródła 
 Oficjalna strona klubu
 Portal 90minut.pl

:Kategoria:Jagiellonia Białystok w krajowych rozgrywkach ligowych w piłce nożnej
:Kategoria:2022 w piłce nożnej
:Kategoria:2023 w piłce nożnej
:Kategoria:2022 w polskim sporcie
:Kategoria:2023 w polskim sporcie